Крещеновский сельский совет () — входит в состав
Нововоронцовского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Крещеновка
.

История 
 1971 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Крещеновка 
 пос. Ленинское 
 с. Петровка 
 с. Шевченковка

Примечания